Пагола () — прізвище іспанського походження. Відомі носії:
 Августін Пагола Гомес — радянський футболіст
 Луїс Едуардо Перес-і-Пагола — президент Уругваю
 Луїс Регейро Пагола — іспанський футболіст
 Педро Регейро Пагола — іспанський футболіст